Ремісни́чий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Ремісничий провулок — провулок у місті Дрогобич Львівської області.
 Ремісничий провулок — провулок у місті Керч.
 Ремісничий провулок — провулок у місті Київ.
 Ремісничий провулок — провулок у місті Харків.

Провулки